Bosilkovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Босилково) :
Bosilkovo, village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Bosilkovo, village bulgare de l'obchtina de Banite, situé dans l'oblast de Smolyan.